Черномо́рское — название населённых пунктов.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Черноморское — посёлок городского типа, административный центр Черноморского района.
 Черноморское — морской специализированный порт на Чёрном море  (Черноморский район, Крым).
 Черноморское — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Украина 
 Черноморское — посёлок городского типа в Лиманском районе Одесской области.
 Черноморское — посёлок в Голопристанском районе Херсонской области.

См. также 
 
 Черноморская